Samsara, een religieus concept uit het Hindoeïsme en andere Indische religies
Samsara: Death and Rebirth in Cambodia, Amerikaanse documentaire uit 1989 van Ellen Bruno
Samsara (2001), een Italiaanse/Franse/Indische/Duitse film uit 2001
Samsara (2008), een film uit 2008
Samsara (2011), een film uit 2011 van Ron Fricke
Samsara (album), een muziekalbum uit 2006 van Seven Reizh
Samsara (DC), een superschurk uit DC-comics
Samsara (Yakuza), een album van de band Yakuza
Stichting Samsara, een charitatieve stichting